Numele Pennsylvania este de obicei asociat cu numele de 

  Pennsylvania, unul din cele 50 de state ale Statele Unite ale Americii sau cu 
  Provincia Pennsylvania, conform Province of Pennsylvania, una din cele 13 colonii ale Marii Britanii în America de Nord care s-a răsculat împotriva acesteia, devenită mai târziu statul Pennsylvania.

Locuri în Anglia  

 Pennsylvania, South Gloucestershire, sat în Anglia 
 Pennsylvania, Exeter, localitate în Anglia

Alte utilizări  

 Pennsylvania Railroad, companie de cale ferată din Statele Unite, 1846 – 1968 
 USS Pennsylvania, vase de luptă ale United States Navy 
 Vasul USS Pennsylvania, deteriorat serios de bombardamentele de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941, a fost numit în onoarea statului, așa cum au fost și alte vase navale denumite. 
 6-4-4-6 (Notație Whyte), locomotive cu abur duplex numite afecționat "Pennsylvania"
 Pennsylvania (album) (1998), album al Pere Ubu 
 Roci formate în timpul perioadei geologice numită Pennsylvanian, de acum aproximativ 300 de milioane de ani, care sunt comune în Pennsylvania.  Era a fost numită după numele statului.